Luís Americano Rego (Aracaju, 27 de fevereiro de 1900 — Rio de Janeiro, 29 de março de 1960) foi um músico e compositor brasileiro de choro. Exímio instrumentista, era também clarinetista e saxofonista.

Sua atividade artística foi intensa entre as décadas de 1930 e 1940, fazendo sucesso como compositor e solista, gravando com os mais prestigiados cantores da época, como Carmen Miranda.

Atuou com Pixinguinha, Bonfiglio de Oliveira e Donga.

Ligações externas
Dicionário da mpb

Compositores de Sergipe
Clarinetistas do Brasil
Saxofonistas do Brasil
Naturais de Aracaju ‎
Mortos em 1960
Músicos de choro
Instrumentistas de Sergipe